Давид Каушанский:
 Каушанский, Давид Аронович (род. 1934) — российский учёный в области технологий нефтедобычи и радиационной биологии, заслуженный изобретатель РСФСР. 
 Каушанский, Давид Моисеевич (1893—1968) — немецкий, румынский и советский правовед.
 Примечания